De Corgoň Liga 2008/2009 was het zestiende seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de introductie van de topliga in 1993. De competitie begon op 19 juli 2008 en eindigde op 30 mei 2009. FC Artmedia Petržalka was de titelverdediger, maar wist de titel niet te prolongeren. De titel ging naar ŠK Slovan Bratislava.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || ŠK Slovan Bratislava || 33 || 21 || 7 || 5 || 69 || 25 || +44 || 70
|- bgcolor=#A9ECFF
|2
|MŠK Žilina || 33 || 18 || 8 || 7 || 56 || 26 || +30 || 62
|- bgcolor=#A9ECFF
|3
| FC Spartak Trnava || 33 || 15 || 10 || 8 || 45 || 38 || +7 || 55
|- bgcolor=#A9ECFF
|4
| MFK Košice || 33 || 14 || 10 || 9 || 48 || 42 || +6 || 52
|-
|5
| MFK Ružomberok || 33 || 12 || 11 || 10 || 48 || 34 || +12 || 47
|-
|6
| FC Artmedia Petržalka || 33 || 12 || 11 || 10 || 50 || 38 || +12 || 47
|-
|7
|1. FC Tatran Prešov || 33 || 10 || 11 || 12 || 40 || 50 || –10 || 41
|-
|8
|MFK Dubnica || 33 || 10 || 7 || 16 || 43 || 49 || –6 || 37
|-
|9
|DAC 1904 Dunajská Streda || 33 || 9 || 8 || 16 || 32 || 59 || –27 || 35
|-
|10
|FK Dukla Banská Bystrica || 33 || 9 || 8 || 16 || 30 || 39 || –9 || 35
|-
|11
|FC Nitra || 33 || 9 || 8 || 16 || 34 || 53 || –19 || 35
|- style="background:#FFCCCC"
| 12 || FC ViOn Zlaté Moravce || 33 || 5 || 8 || 20 || 21 || 63 || –42 || '33
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met tien of meer doelpunten achter hun naam''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2008/09 in alle 33 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 2008
Slowaaks voetbalelftal in 2009

Corgoň Liga 2008/09
Competitievoetbal 2008/09